Сен-Пате́рн () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 175 км на захід від Парижа, 185 км на північний схід від Нанта, 45 км на північ від Ле-Мана.

Історія 

1 січня 2017 року Сен-Патерн і Ле-Шевен було об'єднано в новий муніципалітет Сен-Патерн-Ле-Шевен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 625 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1519,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Патерн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сарта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сарта